Long Thành (district in Đồng Nai), een district in de Vietnamese provincie Đồng Nai;
Long Thành (thị trấn in Đồng Nai), een plaats in het gelijknamig district.
 Long Thành (Long An)
 Long Thành (Nghệ An)